Branko Pešić ist der Name folgender Personen:

* Branko Pešić (Architekt) (1921–2006), jugoslawisch-serbischer Architekt und Hochschullehrer
 Branko Pešić (Politiker) (1922–1986), jugoslawisch-serbischer Politiker